David Barral Torres (ur. 10 maja 1983 w San Fernando) – hiszpański piłkarz występujący na pozycji napastnika.

Był graczem Escueli San Martín, San Servando, San Fernando, rezerw Realu Madryt (nie zadebiutował w pierwszej drużynie Królewskich), a także Fuenlabrady, Sportingu Gijón i tureckiego Ordusporu. Od 2013 roku broni barw Levante UD. Ma na koncie 41 bramek w 188 występach w hiszpańskiej Primera División (stan na 11 marca 2015).

Statystyki klubowe 

Stan na: 3 maja 2018 r.

Przypisy

Bibliografia 
 Statystyki w bazie ESPN FC 
 Statystyki w bazie BDFutbol 
 
 
 

Hiszpańscy piłkarze
Piłkarze Realu Madryt
Piłkarze CF Fuenlabrada
Piłkarze Sportingu Gijón
Piłkarze Ordusporu
Piłkarze Levante UD
Piłkarze Granady CF
Piłkarze APOEL FC
Piłkarze Cádiz CF
Urodzeni w 1983